Professionalnyj futbolnyj klub Krylja Sovětov Samara (rusky: Профессинальный футбольный клуб «Крылья Советов» Самара) je ruský fotbalový klub sídlící ve městě Samara. Založen byl v roce 1942. Od sezóny 2015/16 hraje ruskou Premier Ligu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Metallurg s kapacitou 30 251 diváků.

Historie klubu 

Křídla Sovětů byla založena 12. dubna 1942 jako reprezentace vojenského letectva, jehož velitelství bylo za války evakuováno do Kujbyševa (tehdejší název Samary). Za klub hráli nejlepší fotbalisté, kterým se podařilo uprchnout z území okupovaných Německem. V roce 1944 Křídla Sovětů debutovala v Poháru SSSR a od roku 1946 byla účastníkem celosvazové nejvyšší soutěže. Nejlepším umístěním bylo 4. místo v roce 1951, ale většinou tým bojoval o záchranu. V roce 1969, kdy se počet účastníků první ligy snižoval z 20 na 16, z ní byla Křídla Sovětů vyřazena a s výjimkou ročníků 1976, 1977 a 1979 hrála nižší soutěže.

V roce 1992 byla Křídla Sovětů Samara po zániku SSSR zařazena do nově vzniklé ruské první ligy. V ní dosáhla nejvyššího umístění v roce 2004, kdy skončila na třetím místě a získala právo na účast v Poháru UEFA, ale v prvním kole vypadla s holandským AZ Alkmaar po výsledcích 5:3 doma a 1:3 venku. Na začátku roku 2010 se samarský fotbal dostal do finančních problémů a hrozil mu zánik, ale po prodeji několika hráčů a sbírce mezi fanoušky se podařilo situaci stabilizovat.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1942 – FK Křídla Sovětů Kujbyšev (Futbolnyj klub Křídla Sovětů Kujbyšev)
 1953 – FK Zenit Kujbyšev (Futbolnyj klub Zenit Kujbyšev)
 1954 – FK Křídla Sovětů Kujbyšev (Futbolnyj klub Křídla Sovětů Kujbyšev)
 1991 – PFK Křídla Sovětů Samara (Professionalnyj futbolnyj klub Křídla Sovětů Samara)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Zajímavosti 

 Za Křídla Sovětů hráli čeští fotbalisté Jan Koller a Jiří Jarošík.
 Klub hraje domácí zápasy na stadionu Metallurg pro 30 251 diváků, postaveném roku 1957, který patří k nejnavštěvovanějším a nejmodernějším stadionům v Rusku.
 Fanklub samarských fotbalistů se nazývá "Winged Legion". V Samaře také existuje fotbalové muzeum, jediné svého druhu v Rusku.
 Křídla Sovětů jsou čtyřnásobným finalistou domácího poháru:
 Sovětský fotbalový pohár (1953, 1964)
 Ruský fotbalový pohár (2003, 2004)
 Klubové barvy jsou modrá, bílá a zelená, přezdívka Volžské krysy.

Křídla Sovětů-2 Samara 

Křídla Sovětů-2 Samara byl rezervním týmem samarských Křídel Sovětů. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2000, kdy se ve Vtoroj divizion (3. nejvyšší soutěž) umístil na 17. místě. Zanikl v roce 2000.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Radovan Jelínek, Jiří Tomeš a kol. : První fotbalový atlas světa, Praha 2001

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1942
Sport v Samaře